Skrzynka peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Skrzynka, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Skrzynka, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Skrzynka, un village du powiat de Dąbrowa ;
 Skrzynka, un village du powiat de Myślenice.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Skrzynka, un village.